

Astronomia
 7740 Petit – asteroide della fascia principale

Persone
 Petit, soprannome di Armando Gonçalves Teixeira – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Adrien Petit – ciclista francese
 Alexis Thérèse Petit – fisico e docente francese
 Arnaud Petit – arrampicatore, alpinista e guida alpina francese
 Carlos A. Petit – sceneggiatore argentino
 Charles Frédéric Petit – arciere francese
 Corine Petit – ex calciatrice francese
 Emmanuel Petit – ex calciatore francese
 François Petit – arrampicatore francese
 François Petit – attore statunitense
 Frédéric Petit – pilota motociclistico francese
 Jean Petit – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Jean Petit – calciatore belga
 Jean-Louis Petit – chirurgo francese
 Jean-Pierre Petit – studioso francese
 Louis Petit de Julleville – storico, linguista e docente francese
 Philippe Petit – funambolo, mimo e giocoliere francese
 Pierre Petit – fotografo francese
 René Petit – calciatore e ingegnere francese
 Roland Petit – coreografo e danzatore francese
 Thibaut Petit – allenatore di pallacanestro belga

Pagine correlate
 Le Petit